Якимцево — название населённых пунктов в России:

 Якимцево — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Якимцево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Якимцево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Якимцево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.